Амасти () — ингушская овсяная каша на простокваше, ингушское национальное блюдо.

История 
Блюдо является традиционным для ингушей с глубокой древности. Популярность имело круглогодично. Обычно подавалось на завтрак.
Употребление ингушами амасти описано в историческом романе Идриса Базоркина «Из тьмы веков».

Приготовление 
Для приготовления необходимо нагреть до высокой температуры простоквашу. После чего мелкими порциями добавляют овсяные хлопья. На медленном огне, постоянно перемешивая, доводят до готовности, затем добавляют раскрошенный творог и масло. Подают в тарелках.

Разновидности 
В ингушской кухне есть несколько разных видов Амасти:

 Кислый, без добавления соли.
 Сладкий, с добавлением сахара вместо соли.

Примечания

Литература 

Ингушская кухня
Каши